August Essenwein ist der Name folgender Personen:

* August Essenwein (Architekt) (1831–1892), deutscher Architekt und Bauhistoriker
 August Essenwein (Apotheker) (1871–1953), deutscher Apotheker und Feuerwehrvertreter